Coordinazione motoria – in fisiologia, capacità che permette di eseguire un qualsiasi movimento nella maniera più efficace
 Coordinazione – in linguistica, costruzione di elementi linguistici con uguale rango sintattico
 Coordinazione – in chimica, legame chimico-fisico con compartecipazione di elettroni fra ioni complessi